Копылево — название населённых пунктов:

Россия 
 Копылево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Копылево — деревня в Калининском районе Тверской области.